Lena Johansson kan syfta på:

 Lena Johansson (politiker), riksdagsledamot
 Lena Johansson (längdhoppare), längdhoppare
 Lena Johansson (höjdhoppare), höjdhoppare
 Lena Johansson, diskuskastare; senare känd under namnet Lena Ekblad.
 Lena Johansson, senare känd som ledarutvecklaren Lena Ahlström